Хоххойслер ()
 Хоххойслер, Кристоф (род. 1972) — немецкий режиссёр, сценарист и кинокритик.
 Сагасти-Хоххойслер, Франсиско (род. 1944) — перуанский учёный и политик.